Фамилија Мендоза има више значења:

 Фамилија Мендоза (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Веракруз Маритимо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Ехидо Табаско (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Колонија Групо Дос Тубос (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Колонија Ориве де Алба (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Колонија Прогресо (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза, Колонија Сентинела (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза (Тихуана), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Мендоза (Ел Маркес), насеље у округу Керетаро у Мексику